Магнезоны — группа реагентов для определения ионов металлов магния, кальция, кадмия, стронция, бария.

 или азофиолетовый, — [4-(n-нитрофенилазо)резорцин], тёмно-красные кристаллы с температурой плавления 195—200 °С (с разложением). Вещество в своей обычной форме не растворимо в воде, плохо — в кипящем этаноле, ацетоне, толуоле, уксусной кислоте. Соединение растворимо в щелочах с образованием раствора малинового цвета.

Магнезон I получают диазотированием п-нитроанилина и последующей реакцией азосочетания с резорцином. Вещество является кислотно-основным индикатором (при рН 11,5-13,2 переход окраски от лимонно-жёлтой к тёмно-сиреневой), а также реагентом для обнаружения магния (отсюда название); в присутствии 0,1-молярного KOH окрашивает раствор. содержащий ионы магния, в насыщенный синий цвет; возможен также синий осадок. Предел обнаружения ионов магния – 0,5 мкг в 1 капле раствора. Применяется также для получения индикаторной бумаги.

Помимо магния магнезон I реагирует также на алюминий, хром и железо (осаждаются с помощью нитрита натрия); медь, кадмий, кобальт и никель (маскируются цианид-ионом), а также на марганец и аммоний. Не мешают определению ионы бария, кальция и стронция.

Магнезон II — [4-(n-нитрофенилазо)-1-нафтол], оранжево-красные кристаллы, или тёмно-коричневые или красные иглы со стальным блеском. Температура плавления оранжево-красной формы 270—275 °С (с разложением); полиморф же игольчатый плавится при 234—235 °С и разлагается при 255—260 °С. Растворимость в обычных органических растворителях плохая; лучше — в кипящем нитробензоле. Хороша растворимость соединения в водных растворах щелочей (как и у магнезона I); цвет полученного раствора — красно-фиолетовый. 

Магнезон II получают диазотированием п-нитроанилина и последующей реакцией азосочетания с 1-нафтолом. Предел обнаружения ионов магния – 0,5 мкг в 1 капле раствора.

Магнезон ХС или Магнезон ИРЕА, Хромовое бордо — натриевая соль 2-гидрокси-5-хлор-3-(2-гидрокси-1-нафтилазо)бензолсульфокислоты, кирпично-красные кристаллы, растворимые в воде, спиртах, ацетоне, но нерастворимые в бензоле, толуоле, хлороформе и эфире. Водный раствор (0,01%) красный в нейтральной среде и синий в щелочной; ацетоновый раствор (0,01%) оранжевый. Является родственником семейству красителей Судан. Реагент для спектрофотометрического определения со следующими характеристиками и условиями определения:

Предел обнаружения — около 12 мкг в 5 мл раствора. Помимо вышеупомянутых, образует окрашенные комплексы с Ca, Al, Fe3+, Co, Ni, Pb, Cd, Mn, V, Ce, La, Pd.

Также — ввиду высокой скорости реакции комплексообразования — является металлохромным индикатором при титровании для магния (pH перехода 9,8—11,2), кальция и кадмия (pH 11,5), а также бария (pH 12,5).

См. также 
Люмогаллион ИРЕА — кислотная форма магнезона ИРЕА.

Литература 
 «Химические реактивы и препараты», Москва, 1969 г
 «Заводская лаборатория», Т. В. Чернышева 1971 г

Комплексонометрические индикаторы
Металлоиндикаторы